Frommknecht ist der Familienname folgender Personen: 
 Heinrich Frommknecht (1932–2018), deutscher Manager
 Otto Frommknecht (1881–1969), deutscher Politiker und Bayerischer Staatsminister für Verkehr (1947–1950)